Arizonasaurus — род вымерших псевдозухий из семейства Ctenosauriscidae. К нему относят единственный типовой вид — Arizonasaurus babbitti. Известен из отложений среднего триаса (анизийский ярус) с территории Аризоны и Нью-Мексико (США). Обладали крупным спинным парусом, образованным удлиненными остистыми отростками позвонков.

История изучения 
Впервые описан  в 1947 году. Достаточно полный скелет был найден в 2002 году .

Примечание 

†
Вымершие пресмыкающиеся
Монотипические роды архозавров
Пресмыкающиеся триасового периода
Ископаемая фауна Северной Америки
Фоссилии из триасовых отложений США
Фоссилии, описанные в 1947 году